Dryptosaurus (du grec , « déchirer » et , « lézard ») est un genre éteint de Tyrannosauroidea primitifs qui a vécu dans ce qui est maintenant l'est de l'Amérique du Nord durant le Maastrichtien, à la fin du Crétacé supérieur. Un célèbre tableau de Charles R. Knight, peint en 1896, en a fait l'un des dinosaures les plus largement connus, en dépit du peu de restes retrouvés. Le nom spécifique de l'espèce type, aquilunguis, dérive du latin et signifie « qui a des griffes comme un aigle ».

Description 

Dryptosaurus mesurait environ  de long,  de haut au niveau des hanches et pesait environ . Comme son cousin Eotyrannus, il avait les bras assez longs et terminés par trois doigts. Chacun de ces doigts était terminé par un ongle long de  analogue à une griffe d'aigle, d'où son nom d'espèce.

Découverte et espèces 
En 1866, un squelette incomplet () a été trouvé dans le New Jersey par des travailleurs dans une carrière à la partie supérieure de la formation de la Nouvelle-Égypte. Le paléontologue Edward Drinker Cope décrivit les restes et nomma la créature Laelaps (« vent d'orage », du nom de Lélaps, un chien qui dans la mythologie grecque n'avait jamais laissé échapper une proie lorsqu'il était à la chasse). Laelaps a été l'un des premiers dinosaures décrits en Amérique du Nord (après Hadrosaurus, Aublysodon et Trachodon). Par la suite, on a découvert que le nom Laelaps avait déjà été donné à un genre d'acariens, et celui qui fut le rival de Cope tout au long de sa vie, Othniel Charles Marsh, changea le nom en Dryptosaurus en 1877.

Au , de nombreuses espèces de théropodes découverts en Amérique du Nord sont rattachés au genre Dryptosaurus (souvent Laelaps), avant d'être reclassés dans des genres différents. Une seconde espèce est parfois reconnue aujourd'hui : . Connu par une partie de patte arrière trouvée dans la formation de Navesink (probablement à peu de la même époque que la formation de New Eagle), Joseph Leidy classa initialement le spécimen dans le genre Coelosaurus. Plus tard, Cope constata qu'il fallait le nommer Laelas macropus, le différenciant de l'échantillon déjà connu sous le nom Dryptosaurus par ses orteils. Par la suite, la plupart des scientifiques ont conclu qu'il appartenait bien probablement au genre Coelosaurus mais, en 2004, le paléontologue R. Thomas Holtz l'a classé comme genre indéterminé des Tyrannosauroidea, peut-être à rattacher au genre Dryptosaurus. En 2017, Chan-gyu Yun définit le genre Teihivenator et classe les restes fossiles dans l'espèce Teihivenator macropus.

Paléoécologie 
Bien qu'il s'agisse certainement d'un carnivore, la rareté des dinosaures du Crétacé connus sur la côte Est des États-Unis rende difficile la détermination du régime alimentaire de Dryptosaurus. On sait que les hadrosauridés vivaient à la même époque et au même endroit que Dryptosaurus, sur l'île-continent des Appalaches, et ils ont peut-être joué un rôle de premier plan dans son alimentation. Les nodosaures étaient également présents, bien que moins susceptibles d'être chassés à cause de leur blindage.

Classification 
Dryptosaurus a été classé successivement dans un certain nombre de familles de théropodes. Initialement considéré comme un mégalosauridé par Cope, il a ensuite été affecté à sa propre famille, les Dryptosauridae, par Marsh en 1890.

Les études phylogénétiques menées dans les années 1990 ont montré qu'il s'agissait d'un coelurosaurien, même si sa place exacte au sein de ce groupe restait incertaine. En 2005, la découvert d'un fossile presque complet d'un nouveau genre, Appalachiosaurus, proche parent de Dryptosaurus a clairement démontré qu'il s'agissait d'un genre basal de la super-famille des Tyrannosauroidea, ce qui a été confirmé par les études phylogénétiques des années 2010.

Dryptosaurus était le seul grand carnivore connu dans l'Est américain avant la découverte d’Appalachiosaurus.

Cladogrammes 
L'analyse phylogénétique (maximum de parcimonie) des Tyrannosauroidea, réalisée en 2016 par Stephen Brusatte et Thomas Carr, montre la position de Dryptosaurus au sein de cette super-famille :

Le cladogramme de 2013, établi par Loewen et ses collègues en 2013, était assez semblable :

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dinosaures

Références taxinomiques 

Tyrannosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 1877
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh